

Zoologie 
 Faucon est avant tout un nom vernaculaire qui désigne en français certains oiseaux du genre Falco dont le petit est le fauconneau.

Toponymes 
 Faucon, commune française du Vaucluse (84) ;
 Faucon-de-Barcelonnette, commune française des Alpes-de-Haute-Provence (04) ;
 Faucon-du-Caire, commune française des Alpes-de-Haute-Provence (04) ;
Et aussi :
 Aunou-le-Faucon, commune française de l'Orne (61) ;
 Saint-Julien-le-Faucon, commune française du Calvados (14) ;
 Villers-Faucon, commune française de la Somme (80).

Patronymes 
 Adolphe Faucon (1841-1884), médecin et chirurgien français
 Benjamin Faucon, romancier canadien
 Bernard Faucon (photographe français né en 1950)
 Edith Faucon (1919-2019), peintre français
 Guillaume Faucon (1986-), coureur cycliste français
 Narcisse Faucon, journaliste français
 Philippe Faucon, réalisateur français
 Régis Faucon (journaliste français né en 1943)

Et aussi :
 Charles Faucon de Ris, écrivain français du 
 une famille appartenant à la lignée de la maison de Préaux

Dans la fiction 
 Le Faucon de Malte est un roman de Dashiell Hammett
 Le Faucon maltais est l'adaptation cinématographique du roman par John Huston.
 Le Faucon Millenium est un vaisseau spatial dans Star Wars. 
 Faucon est le nom de code d'un super-héros de Marvel Comics.
 "Faucon Noir" est le nom que porteront tous les navires successifs du capitaine pirate français Barbe-Rouge.
 Le Faucon est un opéra de Dmitri Bortnianski.
Le Faucon est un film de Paul Boujenah.

Divers 

 Un faucon est une expression employée pour décrire une personne qui défend des positions particulièrement agressives ou musclées dans un conflit (le plus souvent en politique internationale). Le terme est généralement opposé à celui de colombe, qui désigne une personne défendant des positions plutôt pacifistes. De manière quasiment caricaturale, de nombreux sujets de géopolitique sont ainsi traités en séparant les analyses entre faucons et colombes.
 Le Mouvement international des Faucons est une association sœur de l'internationale socialiste, pour l'auto-éducation et les droits des enfants.
 Le faucon et le fauconneau sont les deux plus petites pièces d’artillerie française.
 Le faucon est un engin de levage médiéval composé d'un arbre vertical vertical se prolongeant perpendiculairement à son sommet par une potence simple ou double. Confortée par une écharpe, la potences supporte à son extrémité latérale une poulie. La flèche verticale est parfois doté d"échelons afin de permettre de monter jusqu'à son sommet pour débloquer une corde ou huiler la poulie.

Voir également
 Ordre du Faucon blanc (grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach, 1809-1920)
 Ordre du Faucon (Islande)
 Gibet de Montfaucon
 , faucon en anglais.
 , faucon en russe.

Homonymie de patronyme